Шароноска украшенная () — вид мух-журчалок из подсемейства Syrphinae.

Распространение 
Встречается в Голарктике и Ориентальной области.

Описание 
Муха длиной 7—12 мм, длина крыльев 5—7 мм. Самки одинаковые, имеют типичную для мух журчалок раскраску, длинное, вытянутое тело и более яркие чем самцы. Самцы имеют такое же строение как и самки но часто разные

Развитие 
Sphaerophoria scripta может прожить полный жизненный цикл, от яйца до уже откладывающей яйца взрослой особи, за шестнадцать дней. В среднем за год этот вид может производить девять поколений.

Экология и местообитания 
Этот вид населяет территории лугов, богатых цветковыми растениями. На шароноску украшенную охотится Tenthredo mesomela, а также, возможно, некоторые представители Ichneumonidae, охотящиеся на личинок.

Питание 
Личинка питается представителями семейства тлей (Aphididae). Взрослые мухи питаются пыльцой и нектаром на различных видах , а также на , ,  и .

Галерея

Примечания 

Syrphinae
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки